Dazhu steht für:

 Dazhu (Dazhou) (大竹县), Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dazhu (Shaowu) (大竹镇), Großgemeinde der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian
 Dazhu (Wanyuan) (大竹镇), Großgemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan